Baker Street steht für:

 Baker Street, eine Straße im Stadtteil Marylebone im Londoner Bezirk City of Westminster
 Baker Street (London Underground), eine Station der London Underground im Stadtbezirk City of Westminster
 Baker Street (Lied), ein Rocksong von Gerry Rafferty
 221B Baker Street, die fiktive Londoner Adresse des fiktiven Romandetektivs Sherlock Holmes
 Baker Street (Essex), England